Jürgen Melzer e Édouard Roger-Vasselin erano i detentori del titolo ma hanno deciso di non partecipare al torneo.

In finale Jamie Murray e Bruno Soares hanno battuto Andrej Golubev e Hugo Nys con il punteggio di 6–3, 6–4.

Teste di serie 

  Jamie Murray /  Bruno Soares (campioni)
  Raven Klaasen /  Ben McLachlan (primo turno)

  Marcelo Arévalo /  Matwé Middelkoop (primo turno) 
  Andrej Golubev /  Hugo Nys (finale)

Wildcard 

  Jonathan Erlich /  Andrėj Vasileŭski (primo turno)

  Daniil Golubev /  Evgenii Tiurnev (primo turno)

Ranking protetto 

  Dominic Inglot /  Ken Skupski (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

St. Petersburg Open 2021